Lilbi ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Lilbi (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Lilbi (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare